Cleòdem Malc, historiador grec 
 Cleòdem, metge grec